Ženská dvouhra Hungarian Grand Prix 2022 probíhala okolo poloviny července 2022. Do singlové soutěže budapešťského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček včetně šesti kvalifikantek a dvou šťastných poražených. Obhájkyní titulu byla Kazachstánka Julia Putincevová, kterou v semifinále vyřadila Krunićová.

Vítězkou se stala americká kvalifikantka Bernarda Peraová, jež ve finále za 87 minut zdolala Srbku Aleksandru Krunićovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Na okruhu WTA Tour tak získala první singlový titul. V probíhající sezóně se po Potapovové, Trevisanové a Haddad Maiové stala čtvrtou šampionkou, jež vybojovala premiérovou trofej, rovněž tak i třetí vítězkou z pozice kvalifikantky. Američanka s dalmatskými kořeny prošla poprvé přes semifinále, když v předchozí kariéře prohrála všechna čtyři.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Hungarian Grand Prix
WTA Tour 2022